ima više značenja.

 3-(N-Morfolino)propansulfonska kiselina, pufer
 Mops (slepi miš), rod slepih miševa